Seljonaja Dolina (russ. Зелёная Долина) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Seljonaja Dolina (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1936: Groß Niedbudszen, 1936–1938: Groß Niebudschen, 1938–1946: Steinsee (Ostpr.), Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Seljonaja Dolina (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Seljonaja Dolina (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Seljonaja Dolina (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk

Siehe auch:
 Selena Dolyna